Wilson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilson School (Maryland), ID-Nr. 98001293
 Wilson School (Oklahoma), ID-Nr. 81000465
 Wilson School (West Virginia), ID-Nr. 01001331